Die WTA Championships 1986 (November) (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 17. bis 23. November 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan